Blackstar – serial telewizyjny
 Blackstar – powieść Josha Viola
 Blackstar – zespół heavymetalowy
 Blackstar – album Yahzarah
 Blackstar – rzekomo istniejący amerykański samolot kosmiczny
 Black☆Star – postać z manga Soul Eater
 Blackstar (zapisywane za pomocą symbolu ★) – album Davida Bowiego
 Blackstar (zapisywane za pomocą symbolu ★) – singel Davida Bowiego

Zobacz też 
 Black Star